Хамилкар (на пунийски: ḥmlqrt; אחי-מלקרת; ; ; Hamilkar) е име от Финикийската култура и идва от пунийското име Abdmelqart, което означава „служител на Бог Мелкарт“.

Известни с това име:

 Няколко владетели на Картаген
 Хамилкар I, син на Ханон, картагенски генерал в Битката при Химера 480 пр.н.е.
 Хамилкар, пунийски strategus по време на Тимолеон от Сиракуза
 Хамилкар II, син на Гискон I, внук на Ханон II Велики, участва във войната против Агатокъл от Сиракуза 311-307 пр.н.е.
 Хамилкар (Първа пуническа война), участва в Битката при Тиндарис (дн. Тиндари, Сицилия) 257 пр.н.е.
 Хамилкар (Дрепана), генерал в Битката при Дрепанум в Сицилия 249 пр.н.е.
 Хамилкар Барка (277–229 пр.н.е.), картагенски пълководец, баща на Ханибал

Източници 
 H Warmington, Carthage. Harmondsworth: Penguin, 1964.
 L Benz, Personal names in the Phoenician and Punic inscriptions. Rome: Biblical Institute Press, 1972

Външни препратки 
 Livius.org: Hamilcar, son of Hanno

Картагенци